Wittchen steht für: 

 eine historische Schreibweise des Ortsnamens von Rolandswerth, Stadt Remagen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Wittchen ist der Familienname folgender Pesonen: 

 Hans-Ulrich Wittchen (* 1951), deutscher Klinischer Psychologe und Psychotherapeut
 Herbert Wittchen, deutscher Handballtrainer

Siehe auch:
 Wittgen